Семёнов, Виктор Александрович:
 Семёнов, Виктор Александрович (1856—?) — русский военный, генерал-майор.
 Семёнов, Виктор Александрович (1892—1944) — артист балета, педагог.
 Семёнов, Виктор Александрович (1897—1976) — советский военный и учёный, генерал-майор.
 Семёнов, Виктор Александрович (род. 1958) — российский политический и общественный деятель, учёный-агроном.